Natya-yoga is een yogastijl die voornamelijk wordt uitgevoerd in India en daar ook wel bekendstaat als dansyoga.

Natya-yoga wordt daar opgevoerd als een vorm van toneel, maar dient voor yogi's ook wel als een vorm van spirituele meditatie. Het wordt daarom door beoefenaars ook wel het alles inclusieve spirituele pad van actie genoemd.

Natya-yoga is een combinatie van voornamelijk bhakti-yoga en karma-yoga met veel elementen van hatha-yoga en raja-yoga.

Yogastijl